Nowosiółki  (ukr. Новосілки) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim w rejonie maniewickim. Liczy 484 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Nowosiółki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego.

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon maniewicki